Basketturneringen vid olympiska sommarspelen 1968 hade 16 deltagarländer som var indelade i två grupper.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning 

 
Olympiska spelen
Basket i Mexiko